Королевский дворец Ла-Магдалена () — дворец в Сантандере, Испания.

Расположен на полуострове Ла-Магдалена, построен в 1909—1912 годах по проекту испанских архитекторов Хавьера Гонсалеса-Рианчо и Гонсало Веги, как летняя резиденция королевской семьи.

В 1914 году по проекту Хавьера Рианчо рядом были построены королевские конюшни в стиле средневековой английской деревни.

История 
Строительство дворца было инициировано правительством Сантандера в 1908 году в целях обеспечения комфортного проживания короля Альфонсо XIII и его семьи. В ходе конкурса выиграл проект здания архитекторов Хавьера Гонсалеса-Рианчо и Гонсало Веги. Из-за забастовки рабочих, возведение дворца завершилось лишь в 1912 году. 4 августа 1913 года король впервые приезжает в новую резиденцию, которую ежегодно посещает вплоть до Испанской революции 1931 года.

В 1932 году указом правительства Второй республики, здание дворца передано Международному университету Менендес-и-Пелайо, первым ректором которого стал Рамон Менендес Пидаль. Во время гражданской войны здание пустовало; в 1945 году летние курсы восстановленного университета проводятся в здании больницы Сан-Рафаэль. В 1949 году дворец Ла-Магдалена снова становится местом проведения летних курсов и конференций, бывшие королевские конюшни преобразованы в студенческий кампус.

В 1982 году королевский дворец Ла-Магдалена объявлен историческим памятником, здание реконструировано в период между 1993 и 1995 годами.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Объекты культурного наследия Кантабрии
Ла-Магдалена